Солтик
 Каєтан Солтик (1715—1788) — польський церковний і державний діяч, єпископ київський (1756—1759) і краківський (1759—1788).
 Солтик Тамара Григорівна — завідувачка підрозділу Овідіопольського районного відділу лабораторних досліджень, заслужений лікар України
 Фелікс Солтик (бл. 1727—1780) — полковник 7-ї бригади Національної Кавалерії Речі Посполитої з 1780 року, староста Звенигородський.

Примітки